

Cinema 
 A rotta di collo (Speedy) – film del 1928 diretto da Ted Wilde

Marina militare
HMS Speedy – nove unità della Royal Navy

Personaggi
Speedy – nome di due personaggi della DC Comics
Speedy – nome con cui era conosciuto in passato Roy Harper
Speedy – alter ego di Mia Dearden
Speedy – personaggio della saga di Oz
Speedy Gonzales – topo protagonista di un cartone animato della serie Looney Tunes (Warner Bros.)

Musica
Speedy – artista reggaeton

Aziende
Speedy – filiale del gruppo spagnolo Telefónica